La província de Saràtov (en rus Сара́товская о́бласть, Saràtovskaia óblast) és un subjecte federal de Rússia.

Ciutats principals de la província de Saràtov